St. Francisville (Illinois)
St. Francisville (Louisiana)